SCC se poate referi la:

 Structurile comunitare consultative
 Source code control
 Serial Communication Controller
 Secure Computing Corporation
 SCC (Specialist Computer Centres)

Sigle